San Cebrián ist der Name folgender spanischer Ortschaften:
 San Cebrián de Castro (Zamora)
 San Cebrián de Mazote (Valladolid)
 San Cebrián de Mudá (Palencia)
 San Cebrián de Campos (Palencia)
 San Cebrián de Buena Madre (Palencia)

San Cebrián ist der Name folgender spanischer Kirchen:
 San Cebrián in San Cebrián de Mazote (Valladolid)